Skorpionmossor (Scorpidium) är ett släkte av bladmossor som först beskrevs av Wilhelm Philipp Schimper, och fick sitt nu gällande namn av Karl Gustav Limpricht. Enligt Catalogue of Life ingår Skorpionmossor i familjen Amblystegiaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Calliergonaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor